Сезон АБА 1969/70 являлся 3-м сезоном Американской баскетбольной ассоциации (АБА), по окончании которого впервые чемпионом стала команда «Индиана Пэйсерс». В регулярном сезоне приняло участие 11 клубов, которые выступали и в прошлом, но произошли некоторые изменения в их названиях, потому что три из них сменили место дислокации, переехав совсем в другие города. «Окленд Окс» перебазировалась из Окленда (штат Калифорния) в Вашингтон (округ Колумбия), там она стала называться «Вашингтон Кэпс», «Хьюстон Маверикс» перебралась из Хьюстона (штат Техас) в Гринсборо (штат Северная Каролина), поменяв своё название на «Каролина Кугарз», а «Миннесота Пайперс» возвратилась в Питтсбург (штат Пенсильвания), вернув себе бывшее название «Питтсбург Пайперс». Каждая из команд провела в турнире по 84 игры, на шесть больше чем в первых двух.

Регулярный сезон стартовал 17 октября 1969 года матчем между командами «Даллас Чеперрелс» и «Нью-Орлеанс Баканирс», в котором «Чеперрелс» победили со счётом 117:109. 24 января 1970 года в «Фейрграундс Колизеуме» в Индианаполисе состоялся Матч всех звёзд АБА, в котором команда Запада переиграла команду Востока со счётом 128:98, а MVP этой игры был признан форвард «Денвер Рокетс» Спенсер Хейвуд, который за 29 минут, проведённых на паркете, собрал коллекцию из 23 очков, 19 подборов и 2 результативных передач за команду Запада. Регулярный сезон в том году закончился 15 апреля, MVP которого вновь был признан Спенсер Хейвуд. Наставники «Лос-Анджелес Старз» и «Денвер Рокетс», Билл Шерман и Джо Белмонт, были признаны тренерами года, а тот же Спенсер Хейвуд — новичком года. Официально чемпионат завершился 25 мая, когда команда «Индиана Пэйсерс» переиграла в шестом матче финальной серии до четырёх побед «Лос-Анджелес Старз», а MVP плей-офф был признан форвард «Пэйсерс» Роджер Браун.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей, ОЛП = Отставание от лидера по победам

Плей-офф

Статистические лидеры сезона

Основные показатели

Другие показатели

Реализация бросков

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок регулярного чемпионата: Спенсер Хейвуд, Денвер Рокетс
 Самый ценный игрок плей-офф: Роджер Браун, Индиана Пэйсерс
 Новичок года: Спенсер Хейвуд, Денвер Рокетс
 Тренер года: Билл Шерман, Индиана Пэйсерс и Джо Белмонт, Денвер Рокетс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Рик Бэрри (Кэпс)
 Ф Спенсер Хейвуд (Рокетс)
 Ц Мел Дэниелс (Пэйсерс)
 З Боб Верга (Кугарз)
 З Ларри Джонс (Рокетс)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Роджер Браун (Пэйсерс)
 Ф Боб Нетолики (Пэйсерс)
 Ц Ред Роббинс (Баканирс)
 З Луи Дампьер (Колонелс)
 З Донни Фримен (Флоридианс)

 Сборная новичков:
 Ф Джон Брискер (Пайперс)
 Ф Вилли Уайз (Старз)
 Ц Спенсер Хейвуд (Рокетс)
 З Майк Барретт (Кэпс)
 З Мэк Кэлвин (Старз)

Ссылки 
 
 
 
 

АБА по сезонам
АБА в сезоне 1969/1970